Riung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Riung, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Riung, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar